Ралли Греции 1976 года — пятый этап чемпионата мира по ралли 1976 года, проходивший с 22 по 28 мая. Это 23-е Ралли Греции в истории и третье в рамках чемпионата мира. Этап проходил на гравийном покрытии, общая протяженность гоночной дистанции составила 716 км и была разбита на 51 спецучасток (пять из них позднее были отменены). На старт вышло 126 экипажей и 34 добралось до финиша соревнований.

Первая и единственная победа в рамках чемпионата мира для шведа Харри Чельстрёма, второй подиум для грека Тасоса Ливератоса и кенийца Шекхара Мехты. Гонщик из Советского Союза Статис Брундза приехал на шестом месте и это лучший результат для советских пилотов в мировом первенстве.

Результаты

Турнирная таблица

Сходы 
Неполный список

Спецучастки 
7, 18-21 спецучастки были отменены

Положение в чемпионате после этапа 
Зачёт производителей

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте ewrc-results.com

1976 год в автоспорте
Чемпионаты мира в 1976 году